

Cinéma 
Trilogie cinématographique danoise réalisée par Nicolas Winding Refn qui se compose des films suivants :
 Pusher (1996)
 Pusher 2 : Du sang sur les mains (2004)
 Pusher 3 : L'Ange de la mort (2005)
Réalisé par , un remake britannique du premier Pusher, sobrement intitulé Pusher, est sorti en 2012.

Télévision 
 Pusher, titre original de l'épisode Autosuggestion de la série télévisée X-Files.

Musique 
 The Pusher, une chanson du groupe Steppenwolf ;
 The Pusher, un groupe de musique suédois.